Scelsi ist der Familienname folgender Personen:

 Giacinto Scelsi (1905–1988), italienischer Komponist
 Mariangela Scelsi (* 1984), italienischstämmige Schauspielerin und Sängerin